Испытание (техника) — термин в технике.
 Испытание (теория вероятностей) — один из основных терминов классической теории вероятностей.
 Испытание — передача радиостанции «Эхо Москвы».
 Фильмы
 Испытание — американский фильм 1909 года, режиссёр Дэвид Гриффит.
 Испытание — индийский фильм 1960 года, режиссёр Бимал Рой.
 Испытание — советский фильм 1968 года, режиссёр Е. Осташенко.
 Испытание — индийский фильм 1979 года, режиссёр Чанд.
 Испытание — перуанский фильм 2006 года, режиссёр Джудит Велез.
 Испытание — американский фильм 2008 года, режиссёр Марк Брокау.
 Испытание — венгерский фильм 2011 года, режиссёр Петер Бергенди.
 Испытание — российский фильм 2014 года, режиссёр А. Котт.
 Испытание — российский фильм 2018 года, режиссёр А. Петрухин.